Evgenij Borisovič Dynkin
Diagramma_di_Dynkin
Lemma di Dynkin